Чемпиона́т Курдистана по футбо́лу — высший дивизион системы футбольных лиг Курдистана.

В соревновании участвуют 14 клубов Курдской футбольной Премьер-Лиги. После каждого сезона клубы, занявшие два последних места, переводятся в Первый Дивизион, а их места занимают две сильнейшие команды этого первенства. Первый чемпионат Курдистана проведён в 2004 году. Организатором чемпионата выступает KFF (Курдская Федерация Футбола).

Сам чемпионат делится на три основные лиги: Премьер-Лига (14 команд), Первая Лига (18 команд) и Вторая Лига, так же Youth Session и Growth Up Session.

Действующий чемпион — «Зеравани» .

Действующий чемпион первой лиги — «Брияти» .

Сезон 2012/13

Арбитры чемпионата

Главные тренеры клубов Премьер-Лиги

Участие в чемпионате

Победители

Общее количество медалей

Награды

Кубок Курдистана 
В Кубке Курдистана принимают участие 50 клубов, в том числе 14 клубов из Премьер-лиги и 18 клубов из первой лиги, плюс клубы из второй лиги, Youth Session и Growth Up Session.

Суммарная таблица 
Статистика периода 2003—2012

Клубные рекорды 
Больше всего сезонов в Лиге 8, Эрбиль, Киркук, Арарат, Бруск

Больше всего чемпионатов выиграно 4, Эрбиль

Выиграно чемпионатов подряд 2, Бруск (2007—2008), (2008—2009)
Больше всего побед подряд
 7, Эрбиль, 2003/04
 6, Киркук, 2009/10
 5, Пешмарга (Эрбиль), 2010/11
Больше всего поражений подряд
 7, Sulaf 2003/04, Навруз, 2011/12
Больше всего ничьих подряд
 5, Киркук, 2009/10 New Sirwan, 2010/11 Навруз, 2011/12
Больше всего матчей без поражений подряд
 20, Зеравани (сезон 2012—2013),
 14, Пешмарга (Сулеймания) (сезон 2009—2010),
 14, Эрбиль (сезон 2011—2012), Бруск (2011—2012)

Больше всего выигранных матчей 84, Эрбиль

Больше всего забитых голов 270, Эрбиль (в среднем 1,52 гола за матч)

Больше всего забитых голов за сезон 53, Эрбиль, 2007—2008

Меньше всего забитых голов за сезон 7, Kiwan, 2003—2004

Больше всего пропущенных голов за сезон 80, Хало, 2007—2008

Меньше всего пропущенных голов за сезон 7, Арарат, Дахук, 2003—2004

Больше всего побед за сезон 20, Бруск, 2007—2008

Меньше всего побед за сезон 1, Sulaf, 2003—2004. New Sirwan, 2010—2011.

Больше всего ничьих за сезон 14, New Sirwan, 2008—2009 Пешмарга (Эрбиль), 2008—2009 Шервана, 2011—2012

Меньше всего ничьих за сезон 2, Mateen, Sulaf, Сумел , Kiwan, 2003—2004 Хало 2007—2008

Больше всего поражений за сезон 33, Sulaf, 2003—2004

Меньше всего поражений за сезон 0, Дахук, 2003—2004

Самый результативный матч чемпионата «Эрбиль» — «Химрин» 11:2 , 2003—2004

Самая крупная победа чемпионата «Хало» — «Эрбиль» 0:12 , 2011—2012

Самый результативный матч кубка «Дахук» — "Geehan " 6:0 , 2004—2005

Самая крупная ничья чемпионата «Бруск» — «Пешмарга (Эрбиль)» 4:4 , 2009—2010

Стадионы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации Футбола Курдистана
 Официальный сайт KFF
 Статистика чемпионатата 2003—2009
 Kurdistan Football Association
  Страница KFA на facebook

Футбол в Курдистане
Высшие футбольные лиги Азии